Вудворт има више значења:
 Вудворт (Луизијана)
 Вудворт (Северна Дакота)